«Сеспель» — художественный фильм 1970 года, снятый режиссёром Владимиром Савельевым по сценарию Юрия Збанацкого.

Сюжет 
Фильм рассказывает о жизни чувашского поэта-революционера Михаила Кузьмина. Молодой поэт Сеспель ведёт борьбу с контрреволюцией в Чувашии и помогает детям (строит им приют). После тюремного заключения Сеспель по настоянию врачей переезжает на Украину. Он продолжает помогать в голодные годы родине — отправляет на родину продовольствие.

Актёры 
 Иосиф Дмитриев — Сеспель, Мишши (Çеçпĕл Мишши)
 Нонна Терентьева — Туся
 Виктор Мирошниченко — Федор Покрышкин
 Виктор Шульгин
 Владимир Бурмистров — Миронов
 Анатолий Кубацкий — доктор
  — Бритый
 Алексей Цыганков
 Валентин Черняк — Краснов
 Александр Смирнов — Камышов
 Борислав Брондуков — Панин
 Ольга Ырзем — Баба
 Борис Александров — бандит
 Лесь Сердюк

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Владимир Савельев
 Сценарист: Юрий (Григорий) Збанацкий
 Оператор: Феликс Гилевич
 Композитор: Роман Леденев
 Художник: Анатолий Добролежа

Ссылки 
 Фильм «Сеспель» на сайте ruskino.ru
 Фильм «Сеспель». Что осталось за кадром, статья из газеты
 О фильмах 1970 года выпуска, в том числе о «Сеспеле»

Фильмы-биографии СССР
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы Владимира Савельева
Экранизации литературных произведений
Фильмы СССР 1970 года
Фильмы о поэтах
Фильмы о революционерах